BSJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bairnsdale (Australia)
 bsj – codice ISO 639-3 della lingua bangwinji
 Bureau of Standards Jamaica